Villada puede referirse a:

Títulos nobiliarios 

 Condado de Villada, título nobiliario español.

Personas

Argentina

Córdoba 

 Clemente Villada y Cabrera (1822-1881), político argentino, constituyente (1853) y Diputado Nacional (1872-1876);
 Luis Guillermo Martínez Villada (1886-1956), aristócrata e intelectual argentino;
 Mercedes Villada Achával (1903-1988), primera dama argentina, esposa del General Eduardo Lonardi;
 Clemente Villada Achával (1897-1961), político e intelectual argentino;
 Leonor María Martínez Villada (1957-), política argentina;

Salta 

 Francisco René Villada (1932-1989), político argentino, Senador Nacional;
 Ricardo Villada (1963-), ingeniero y político argentino;

España 

 Enrique Enríquez Pimentel y Guzmán (c. 1600-29 de junio de 1663), I conde de Villada;
 Miguel Ignacio de Toledo Pimentel y Fernández de Córdoba (m. 11 de febrero de 1735), X conde de Villada;
 Pedro Alcántara Álvarez de Toledo y Silva (27 de noviembre de 1729-Fráncfort, 2 de junio de 1790), XI conde de Villada;
 Pedro Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm (Madrid, 20 de julio de 1768-Madrid, 27 de noviembre de 1841),​ XII conde de Villada;
 Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Beaufort Spontin (Cádiz, 10 de septiembre de 1810-Madrid, 25 de agosto de 1844), XIII conde de Villada;
 Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin (1814-2 de junio de 1882), XIV conde de Villada;
 Manuel Álvarez de Toledo y Lesparre Salm-Salm y Silva (Guadalajara, 28 de octubre de 1805-Pau, Feancia, 26 de enero de 1886), XV Conde de Villada.

Localidades 
 Villada (Argentina), localidad de la Argentina;
 Villada (España), municipio de la provincia de Palencia, España;
 Lerma de Villada, localidad en el Estado de México, México.